Les Anges du péché (Il Mondo le condanna) est un film de Gianni Franciolini sorti en 1952.
 Les Anges du péché est un film de Robert Bresson sorti en 1943.

Voir aussi 
 L'Ange du péché, un film italien sorti en 1952.